Nobody's Fool (1936), een film van Arthur Greville Collins
Nobody's Fool (1986), een film van Evelyn  Purcell
Nobody's Fool (1994), een film van Robert Benton